Leskowo () ist der Name von Orten in Russland:
 Leskowo (Jaroslawl), Dorf in der Oblast Jaroslawl
 Leskowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad (bis 1938: Rammonischken, 1938 bis 1946 Hagenfließ, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen)
 Leskowo, untergegangener Ort im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad (bis 1946: Forsthaus Klinthenen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)
 Leskowo (Moskau, Jegorjewsk, Sabbino I), Dorf in der Gemeinde Sabbino, Rajon Jegorjewsk, Oblast Moskau
 Leskowo (Moskau, Jegorjewsk, Sabbino II), Dorf in der Gemeinde Sabbino, Rajon Jegorjewsk, Oblast Moskau
 Leskowo (Transbaikalien), Dorf in der Region Transbaikalien
 Leskowo (Twer), Dorf in der Oblast Twer
 Leskowo (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda
 Leskowo (Woronesch, Kalatsch), Dorf im Rajon Kalatsch, Oblast Woronesch
 Leskowo (Woronesch, Kamenka), Dorf im Rajon Kamenka, Oblast Woronesch